Termenul Balc se poate referi la:
 Balc (în maghiară: Bályak), comună în județul Bihor, România
 Balc, un sat în județul Bihor, reședința comunei Balc
 Nume
 Balc, voievod al Moldovei în anul 1359

Toponime românești